Kristián III. je jméno těchto panovníků:

Králové
 Kristián III. Dánský (1503–1559) – dánský král v letech 1534–1559) a norský král 1537–1559
Vévodové
 Kristián III. Falcko-Zweibrückenský (1674–1735) – falcko-zweibrückenský vévoda v letech 1717–1735
Hrabata
 Kristián III. Oldenburský († 1285) – oldenburský hrabě 1272–1278

Související články 
 Kristián

Rozcestníky - panovník